Thomas Hood (?-1598) – matematico inglese
Thomas Hood (1799-1845) – poeta e umorista inglese